El nombre László Kovács puede referirse a:
 László Kovács (actor), actor peruano.
 László Kovács (político), político húngaro.